Het Nederlands Kampioenschap Allround schaatsen 1965 werd in het weekend van 2 en 3 januari 1965 gehouden op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Kampioenen werden Stien Kaiser en Ard Schenk.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1965
Langebaanschaatsen in 1965
Sportevenement in Amsterdam
Schaatsen in Noord-Holland